Пончик может означать:

 Пончик — кондитерское изделие.
 Пончик — герой сказок Н. Носова о Незнайке.

См. также 
 Берлинский пончик